Egyetemes irodalomtörténet (1869) – Erdélyi János által írt 3 kötetes mű 
 Egyetemes irodalomtörténet (1899–1900) – Hamvas József által írt 3 kötetes mű (2. kiadás: 1916–1928)
 Egyetemes irodalomtörténet (1903–1911) – Heinrich Gusztáv szerkesztésében megjelent 4 kötetes mű

Jegyzetek